Lusitanos er en andorransk fodboldklub fra Andorra la Vella, grundlagt i 1999 og som spiller i Premier division i Andorra; siden 2000-2001.

Klubben er kendetegnet ved at have en hel del portugiske fodboldspillere. Hvilket slår igennem i klubbens logo og spillerdragt.

Titler 
 Primera Divisió: 1
 2011–12
 Copa Constitució: 1
 2001–02
 Segona Divisió: 1
 1999–00

Første Division Historik

Europa Cup Historik

Eksterne henvisninger 
 Lusitanos at UEFA.COM 
 Lusitanos at Weltfussball.de 
 Lusitanos at Playerhistory.com 
 Lusitanos at Football-Lineups.com 
 Futebol Clube Lusitanos. Andorra 

Fodboldklubber i Andorra
Andorra la Vella